Il palazzo pretorio o Palazzo della Ragione era l'edificio adibito allo svolgimento della pubblica amministrazione in epoca comunale.

Tra di essi:

Palazzo Pretorio di Anghiari (AR)
Palazzo Pretorio di Arezzo
Palazzo Pretorio di Barga (LU)
Palazzo pretorio di Buggiano (PI)
Palazzo Pretorio di Castiglione della Pescaia (GR)
Palazzo Pretorio di Certaldo (FI)
Palazzo Pretorio di Cividale del Friuli (UD)
Palazzo Pretorio di Colle di Val d'Elsa (SI)
Palazzo Pretorio di Crema (CR)
Palazzo Pretorio di Empoli
Palazzo Pretorio di Fiesole (FI)
Palazzo Pretorio di Figline Valdarno (FI)
Palazzo Pretorio di Lastra a Signa (FI)
Palazzo Pretorio di Lucca
Palazzo Pretorio di Paganico (GR)
Palazzo Pretorio di Palermo
Palazzo Pretorio di Pietrasanta
Palazzo Pretorio di Petroio (SI)
Palazzo Pretorio di Pienza (SI)
Palazzo Pretorio di Pisa
Palazzo Pretorio di Pistoia
Palazzo Pretorio di Prato
Palazzo Pretorio di Rovereto
Palazzo Pretorio di San Giovanni Valdarno (AR)
Palazzo Pretorio di Scarlino (GR)
Palazzo Pretorio di Sovana (GR)
Palazzo Pretorio di Terra del Sole (FC)
Palazzo Pretorio di Trento
Palazzo Pretorio di Varese
Palazzo Pretorio di Vicopisano
Palazzo Pretorio di Vilminore di Scalve (BG)
Palazzo Pretorio di Volterra (PI)

Palazzo Pretorio di Capodistria

Pagine correlate 
 Palazzo Civico
 Palazzo Comunale
 Palazzo Municipale
 Palazzo del Podestà
 Palazzo della Ragione (disambigua)
 Pretorio